Bretel steht für:

 einen Ortsteil des niedersächsischen Dorfes Wittorf (Visselhövede)

Bretel ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Bretel, Troubadour französischer Sprache Ende des 13. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Brätel
 Brettel